atom – składnik materii
 atom – rodzaj zbioru w teorii miary
 Atom – standard internetowych kanałów informacyjnych
 Atom – protokół zgodny z powyższym standardem
 Atom – zespół jazzowy
 Atom – imię męskie
 Atom – mikroprocesor firmy Intel
 Atom – darmowy edytor tekstu
 Atom – album Tabba
 Atom – edytor programistycznych kodów źródłowych z kolorowaniem składni dla wielu języków
 Atom – rzeźba plenerowa we Wrocławiu przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie.

Zobacz też 
 A.T.O.M. Alpha Teens On Machines